Igi est un nom qui peut désigner :
 le caractère cunéiforme 𒅆.

IGI est un sigle qui peut désigner :
 Project I.G.I. (où IGI signifie I'm Going In), un jeu vidéo ;
 Indira Gandhi International ou Indira Gandhi International Airport, le principal aéroport de la région de Delhi en Inde.